Bruchela är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Bruchela ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattnosbaggar
Bruchela